El término grosella puede referirse:

 al nombre común de la planta Phyllanthus acidus;
 al nombre común de la planta Ribes alpinum;
 al nombre común de la planta Ribes nigrum;
 al nombre común de la planta Ribes uva-crispa; o
 al nombre común de la planta Ribes rubrum.